Sá Carneiro bzw. Sá-Carneiro ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Sá Carneiro (1934–1980), portugiesischer Politiker
 Mário de Sá-Carneiro (1890–1916), portugiesischer Schriftsteller